Lorbacher ist der Name von
 Valentin Lorbacher (1825–1909), Kameralist, Präsident der Hessischen Oberrechnungskammer in Darmstadt
 Peter Lorbacher (* 1936), Internist, Hämatologe